Retículo, a segunda cavidade do estômago dos ruminantes
 Retículo cristalino
 Retículo endoplasmático
 Retículo endoplasmático granular
 Retículo endoplasmático liso
 Retículo endoplasmático rugoso
 Retículo nucleoplasmático

Desambiguação